Гаттерер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гаттерер, Иоганн Кристоф (1727—1799) — немецкий историк.
 Гаттерер, Христофор Вильгельм Яков (1759—1838) — немецкий ботаник, лесовод, ландшафтный архитектор.